Syngonopodium är ett släkte av mångfotingar. Syngonopodium ingår i familjen Attemsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Syngonopodium